Casa de la Villa puede referirse a:
Casa consistorial, o edificio del Ayuntamiento de cualquier localidad española, especialmente las que tienen o han tenido la consideración de villa;
Casa de la Villa de Madrid, en la Plaza de la Villa;
Casa de la Villa (Ademuz);
Antigua Casa de la Villa de Gaibiel.